

Film 
 Dead Air – film del 2007 diretto da Xavier Lee
 Dead Air – film del 2009 diretto da Corbin Bernsen

Musica 
 Dead Air – album degli Heatmiser del 1993
 Dead Air – album dei Katatonia del 2020

Altro 
 Dead Air – romanzo di Iain Banks del 2002